Divisòria d'aigües (del seu nom en francès Ligne de Partage des Eaux), frontera hidrogràfica entre dues conques
 Parell solitari (del seu nom en anglès Lone Pair Electrons), parell d'electrons de valència no compartits en cap enllaç
 Epitàxia en fase líquida (del seu nom en anglès Liquid-Phase Epitaxy), mètode per al creixement de cristalls semiconductors
 Longitud del periàpside, angle utilitzat en mecànica celeste
 LPE també és el codi OACI de LATAM Perú, aerolínia amb seu al Perú
 lpe també és el codi ISO 639-3 del lepki, llengua papú parlada a la Papua Occidental